Radzyń Podlaski – miasto w województwie lubelskim, w powiecie radzyńskim
 Radzyń Podlaski – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie radzyńskim
 Radzyń Podlaski –  stacja kolejowa na terenie Bedlna Radzyńskiego

Zobacz też 
 Dekanat Radzyń Podlaski
 Lądowisko Radzyń Podlaski
 Orlęta Radzyń Podlaski